Зилаирский сельсовет:
 Зилаирский сельсовет — в составе Баймакского района Башкортостана.
 Зилаирский сельсовет — в составе Зилаирского района Башкортостана.